Garra (gênero)
Garra (teoria dos grafos)
Garra, O Invencível
Garra - Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos
Nas Garras da Patrulha - programa de televisão que também é conhecido como Garras

Desambiguação